Maribelle (appel), een Nederlands appelras
 Maribelle (zangeres), een Nederlandse zangeres